Le HNLMS K 3 (en néerlandais : Hr.Ms. K 3) peut se référer à l'un des trois navires de la Marine royale néerlandaise nommés K 3 ou K III :
 HNLMS K3 (1905), un torpilleur de classe K, plus tard nommé Michiel Gardeyn
  (1920), un sous-marin de la classe K III
 , sloop de classe K, capturé par les Allemands et mis en service à la Kriegsmarine. Réparé après la guerre et retourné au service des Pays-Bas sous le nom de frégate Van Speijk

Notes